Die A Grupa Saison 2010/11 war die 87. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 31. Juli 2010 und endete am 28. Mai 2011. Titelverteidiger war Litex Lowetsch.

Teilnehmer

Auf/Abstieg

Aufsteiger 
 Widima-Rakowski Sewliewo
 Kaliakra Kawarna
 Das Relegationsspiel am 23. Mai 2010 der Zweitplatzierten der B. Gruppen gewann Akademik Sofia gegen PFK Nessebar mit 2:1 und klassifizierte sich für die A Grupa.

Absteiger 
 FK Sportist Swoge
 Lokomotive Mesdra
 Botew Plowdiw

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Zunächst traten die beiden Zweitplatzierten der B Grupa gegeneinander an. Der Sieger spielte dann gegen den Vierzehnten der A Grupa. Tschernomorez Pomorie wurde die Lizenz verweigert, so dass ein weiteres Spiel zwischen den Verlierern angeordnet wurde.

Den Platz für den ausgeschlossenen Pirin Blagoewgrad wurde zwischen dem Dritten der B Grupa West und Vierten der B Grupa Ost ermittelt. Der Drittplatzierte der Ostgruppe (Spartak Plowdiw) wurde in die W Grupa versetzt.

Torschützenliste

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com
 Bulgarien 2010/11 A Grupa bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11